Солома́тин — русская фамилия. Происхождение фамилии от саламата — распространённое кушанье: жидкая каша или кисель .

Известные носители 
 
 
 Соломатин, Анатолий Васильевич (род. 1939) — российский военачальник, генерал-полковник.
 Соломатин, Андрей Юрьевич (род. 1975) — российский футболист.
 Соломатин, Борис Александрович (1924—2005) — советский разведчик, генерал-майор.
 Соломатин, Валентин Васильевич (1938—2005) — советский и российский учёный в области информатизации.
 Соломатин, Виктор Павлович (род. 1964) — советский футболист.
 Соломатин, Владимир Степанович (род. 1939) — советский и российский физик, лауреат Государственной премии СССР.
 Соломатин, Герман Александрович (1938—2013) — советский и российский журналист.
 Соломатин, Григорий Иванович (1886—?) — российский военный, кавалер пяти Георгиевских крестов.
 Соломатин, Дмитрий Матвеевич (1921—1956) — советский футболист.
 Соломатин, Егор Юрьевич (род. 1964) — депутат Государственной думы РФ II, III и IV созывов.
 Соломатин, Михаил Дмитриевич (1894—1986) — советский военачальник, генерал-полковник танковых войск.
 
 Соломатин, Фёдор Филиппович (1910—1993) — полный кавалер ордена Славы.
 Соломатин, Юрий Петрович (род. 1937) — украинский политик.



См. также 
 Саломатин
 Саламатин

Примечания